Finnland steht für:
 Finnland, Staat in Nordeuropa
 Großfürstentum Finnland (1809–1917), ein autonomer Teil des Russischen Reiches
 Königreich Finnland, 1918 geplanter Staat

Finnland ist der Familienname folgender Personen:
 Martin Finnland (* 1982), österreichischer Theaterregisseur

Siehe auch:

 Finland (Begriffsklärung)
 Finneland
 Vinland